N18 oder N 18 bezeichnet:

 Route nationale 18, Nationalstraße in Frankreich
 N18 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N18 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N18 (Niger), Fernstraße in Niger
 National Route 18, Nationalstraße in Südafrika
 N18, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autobahn A18 (Schweiz)
 N18 (Togo), Fernstraße in Togo